

Patronymes 
Moïsseïev (masculin ; en ) ou Moïsseïeva (féminin ; en ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Moïsseïev 
 Aleksandr Moïsseïev, (1962-), amiral russe
 Andreï Moïsseïev (1979-), pentathlète russe
 Boris Moïsseïev (1957-2022), chanteur, danseur et chorégraphe russe
  (1948-2017), triple champion du monde de motocross  en 1974 (CZ), 1977, 1978 (KTM)
 Igor Moïsseïev (1906-2007), danseur et chorégraphe russe
 Iouri Moïsseïev (1940-2005), joueur de hockey sur glace soviétique
  (1917-2000), mathématicien russe
  (1902-1955), astronome soviétique
 Oleg Moïsseïev (1925-2002), joueur d'échecs russe

Moïsseïeva 
 Irina Moïsseïeva (1955-), patineuse artistique soviétique
 Tatiana Moïsseïeva (1981-), biathlète russe

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme russe